Gulling heißen folgende geographische Objekte:

 Gulling (Amstetten), Stadtteil von Amstetten, Niederösterreich
 Gulling (Gemeinde Nöchling), Ortschaft der Marktgemeinde Nöchling, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Gulling (Gemeinde Rottenmann), Weiler der Stadtgemeinde Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark

 Gulling (Enns), rechter Nebenfluss der Enns